Ciò che uscì dal lago Michigan (The Presence) – romanzo di Roger Lovin del 1977
 The Presence – film del 2010 diretto da Tom Provost